Esistono due comuni francesi con questo nome

Monthelon – Marna
Monthelon – Saona e Loira